Tlatolophus galorum — вид птахотазових динозаврів підродини ламбеозаврових (Lambeosaurinae) родини гадрозаврових (Hadrosauridae). Динозавр існував у кінці крейдового періоду (73 млн років тому) на території сучасної Мексики. Описаний у 2021 році.<ref name="ramirezvelasco2021"/

Історія 
Скам'янілі рештки динозавра знайдені у 2005 році у відкладеннях формації Серро-дель-Пуебло поблизу селища Преса-де-Сан-Антоніо у штаті Коауїла на півночі Мексики. Рештки складалися з майже повного черепа з щелепами, частина посткраніального скелета, включаючи хвіст. У 2013 році Мексиканський національний інститут антропології та історії та Національний автономний університет Мексики розпочали спільний проект щодо відновлення скелета.

Філогенія

Примітки 

Гадрозаврові
Динозаври крейдового періоду
Динозаври Північної Америки
Вимерлі тварини, описані 2021